Гарри́г, Ґарріґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 25 км на північний схід від Тулузи, 45 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 200 осіб у працездатному віці (15-64 років) 153 були активні, 47 — неактивні (показник активності 76,5%, у 1999 році було 73,0%). З 153 активних працювали 144 особи (77 чоловіків та 67 жінок), безробітних було 9 (2 чоловіки та 7 жінок). Серед 47 неактивних 16 осіб було учнями чи студентами, 16 — пенсіонерами, 15 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 103 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 280,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Гарриг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн